Шаймарданов () — фамилия; имеет женскую форму Шаймарданова.

 Известные носители
 Шайморданов, Галим Шайморданович (род. 1917) — советский работник приборостроительной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Шаймарданов, Дамир Эдуардович (1998—2022) — российский военнослужащий, Герой России.
 Шаймарданов, Жасулан Кудайбергенович (род. 1955) — советский и казахстанский биолог.
 Шаймарданов, Закий Шаймарданович (1923—1967) — Герой Советского Союза.
 Шаймарданов, Рустам (род. 1976) — узбекистанский футболист.
 Шаймарданов, Тураберды (род. 1958) — советский и узбекистанский футболист, тренер.
 Шаймарданов, Шайгардан Шаймарданович (1890—1940) — советский татарский государственный деятель.